«Термина́тор» () — американский научно-фантастический фильм 1984 года режиссёра Джеймса Кэмерона.

В центре сюжета — противостояние солдата и робота-терминатора, прибывших в 1984 год из постапокалиптического 2029 года. Цель терминатора: убить Сару Коннор — девушку, чей ещё нерождённый сын в возможном будущем выиграет войну человечества с машинами. Влюблённый в Сару солдат Кайл Риз пытается помешать терминатору. В фильме поднимаются проблемы путешествий во времени, судьбы, создания искусственного интеллекта, поведения людей в экстремальных ситуациях.

Благодаря фильму слово «терминатор» превратилось в нарицательное, а фраза Арнольда Шварценеггера «I’ll be back» () вошла в число самых известных киноцитат.

Сюжет 
Фильм открывается сценой мрачного будущего, где происходит война людей и машин. Затем действие переносится в настоящее (1984 год). Ночью где-то в Лос-Анджелесе водитель мусоровоза становится свидетелем странных вспышек с электрическими разрядами, из которых появляется обнажённый мужчина — Терминатор. Терминатор встречает троих панков и требует отдать ему одежду. В ответ на угрозы и попытку нападения он убивает панков и забирает одежду одного из них. Спустя непродолжительное время из другой вспышки с разрядами появляется ещё один голый мужчина — Кайл Риз, на которого обращает внимание полиция. Ему удаётся отнять у полицейского пистолет и спрятаться в супермаркете, где он похищает одежду и обувь, чтобы одеться. Выбравшись незамеченным на улицу, Кайл крадет дробовик из полицейского автомобиля, после чего отправляется искать телефонную будку. Из телефонного справочника в будке он узнаёт адрес Сары Коннор.

Терминатор приходит в оружейный магазин, выбирает себе оружие и, не расплатившись, убивает продавца, после чего уходит с полученным арсеналом. Он также находит телефонную будку и справочник, и запоминает адреса всех женщин по имени Сара Коннор. Затем он разыскивает женщин по перечню из справочника и поочерёдно убивает их. Девятнадцатилетняя студентка колледжа, подрабатывающая официанткой и снимающая квартиру на пару с подружкой по имени Джинджер, к своему счастью, оказывается последней в списке.

Полиция Лос-Анджелеса понимает, что в городе появился серийный убийца, нападающий на женщин, которых зовут Сара Коннор. Оставшаяся в живых Сара, не зная этого, решает в одиночку пойти в кино, позволяя Джинджер уединиться дома с любовником. Однако позже Сара узнаёт об убийстве тёзки, и начинает подозревать неладное. Она замечает, что за ней следит Кайл Риз, поэтому прячется в ночном клубе. Сара звонит Джинджер, чтобы её предупредить, но та не слышит звонка из-за музыки в наушниках. После этого испуганная Сара звонит в полицию и остаётся в клубе ждать приезда патрульных. Терминатор направляется по адресу Сары, и, приняв Джинджер за неё, убивает девушку вместе с бойфрендом, несмотря на отчаянное сопротивление последнего. Услышав на автоответчике посланное Сарой сообщение, что та скрывается в клубе, Терминатор обыскивает дом, и находит фото Сары Коннор. Получив нужную информацию, Терминатор отправляется в клуб.

Там киборг опознаёт Сару и открывает стрельбу из автомата, но девушку спасает подоспевший туда же Кайл, убедивший перепуганную Сару бежать с ним. Кайл раз за разом стреляет в убийцу из дробовика, бросая его на пол, но Терминатор всё равно встаёт и продолжает атаку. Похитив автомобиль, Кайл с Сарой убегают от Терминатора. По дороге Риз объясняет, что Терминатор — это робот, покрытый живой кожей. Стрелковое огнестрельное оружие 1980-х неэффективно против него. Кайл рассказывает Саре, что он и Терминатор прибыли из будущего, которое может наступить через 40 лет, а также о войне людей с машинами и своей солдатской жизни. По словам Кайла, человечество, выдержав изнурительную войну с мыслящими компьютерами, научилось противостоять машинам под предводительством Джона Коннора — сына Сары Коннор. Он сыграл ключевую роль в победе людей. Цель Терминатора — уничтожить Сару, чтобы она не родила Джона. Однако Кайл не успевает закончить свой рассказ: в ходе аварии, устроенной Терминатором, полиция всё же находит и ловит беглецов.

На допросе Кайл рассказывает полицейским, что является бойцом Сопротивления человечества из 2029 года. Полиция ожидаемо принимает его за сумасшедшего и запирает в камере, хотя следователь замечает отсутствие логических дыр в повествовании Кайла. Кайл приходит в отчаяние: он знает, что без его защиты робот быстро найдёт и убьёт Сару.

Терминатор действительно разыскивает Сару в отделении. Он представляется её знакомым и добивается встречи. Получив отказ, Терминатор произносит «Я вернусь», покидает участок и через минуту таранит здание на автомобиле, после чего открывает шквальную стрельбу из ружья и автомата. Кайл, воспользовавшись суматохой, освобождается из камеры и сбегает из разрушенного участка вместе с Сарой. Полицейские же массово гибнут, пытаясь остановить робота, которому не страшны пули.

Кайл признаётся Саре, что сам вызвался отправиться в прошлое, потому что был влюблён в неё с тех пор, как увидел её фотографию, переданную ему Джоном Коннором. Сара, безмерно тронутая отвагой Кайла, отвечает взаимностью на его чувства и проводит с ним ночь, зачиная ребёнка. Так замыкается петля времени: без Кайла Джон Коннор никогда не появился бы на свет.

Терминатор вновь выслеживает героев. Во время погони Кайл пытается уничтожить робота самодельной взрывчаткой, но получает пулевое ранение в плечо. Сара подрезает мотоцикл Терминатора и сбивает его на дорогу. Робот попадает под колёса грузовика-бензовоза, машина Кайла и Сары также опрокидывается, и они продолжают путь пешком. Столкновение с тяжёлым грузовиком не останавливает Терминатора: он захватывает бензовоз и продолжает преследование. Кайлу удаётся взорвать бензовоз динамитом. Кайл и Сара уже думают, что победили, но Терминатор неожиданно выходит из пламени: его органическая кожа сгорела, обнажив эндоскелет, но он способен двигаться. Герои укрываются на заводе компании «Кибердайн Системз».

Однако преследователь находит спрятавшихся людей. Кайл, идя на верную смерть ради любимой девушки, атакует Терминатора обрубком железной трубы, чтобы отвлечь врага на себя. Его отчаянные удары заставляют Терминатора отступить, и Сара успевает спрятаться. Но робот начинает новую атаку и обездвиживает Кайла. Не видя другого выхода, солдат подрывает робота последней динамитной шашкой и гибнет при взрыве. Терминатор, лишившийся ног и кисти левой руки, продолжает функционировать и ползком преследует Сару. Ей удаётся заманить робота под гидравлический пресс и раздавить его в тот момент, когда Терминатор схватил её за шею.

Сару госпитализируют, а работники «Кибердайн Системз» находят повреждённый процессор Терминатора, который станет основой для сети «Скайнет». Сара принимает решение кардинально изменить свою жизнь, посвятив её воспитанию сына. Впоследствии Сара записывает на диктофон наставления для ещё не рождённого Джона. Когда она останавливается на заправке, местный мальчик-фотограф делает её быстрое фото. Это тот самый снимок, который Джон Коннор передаст Кайлу. Работник заправки предупреждает о приближении бури, на что Сара отвечает «Я знаю», имея в виду грядущую войну.

В ролях

Производство

Предыстория 

В 1981 году в Риме, заканчивая работу над своим первым крупным фильмом «Пираньи-2», Кэмерон заболел лихорадкой. В бреду он увидел человека с красным глазом, преследовавшего девушку. Сценарий написал в 1982 году в соавторстве со своей будущей женой Гэйл Энн Хёрд. Найти финансирование долго не удавалось, крупные кинокомпании отказались браться за проект. В итоге сценарий был продан за символическую цену в один доллар начинающему продюсеру Гэйл Энн Хёрд (будущей второй жене Кэмерона).

Кэмерон рассказывал, что на сюжет фильма оказали влияние несколько научно-фантастических фильмов 1950-х годов, а также сериал «За гранью возможного». Со стороны представителей Orion Pictures поступило предложение внедрить в сюжет собаку-киборга, которая должна была сопровождать Кайла Риза, однако Кэмерон отверг этот вариант .

Уже тогда у Кэмерона возник замысел о роботе из жидкого металла, способном изменять свою форму в зависимости от обстоятельств, а действие фильма должно было целиком происходить в будущем. Но с одной стороны, в середине 1980-х спецэффекты ещё не достигли необходимого уровня, а с другой — у проекта был весьма скромный бюджет (изначально он составлял 4 млн долларов, затем был увеличен до 6,4 млн). Поэтому режиссёру пришлось перенести место действия фильма из будущего в настоящее и отказаться от идеи использования «жидкого» терминатора. Эта идея была реализована во втором фильме.

Подбор актёров 

Вначале Кэмерон полагал, что Терминатор должен выглядеть как человек стандартной комплекции, чтобы не выделяться в толпе, и роль предназначалась актёру психологических триллеров Лэнсу Хенриксену. Джеймс Кэмерон даже создал несколько набросков, показывающих Терминатора с внешностью Хенриксена. Однако в силу ряда обстоятельств, описанных ниже, и по настоянию продюсеров роль Терминатора сыграл Арнольд Шварценеггер.
Впоследствии Кэмерон вспоминал:

Арнольд Шварценеггер не подходил на роль нашего Терминатора. Предполагалось, что это робот-лазутчик, а если они все выглядят как Арнольд, то их просто невозможно не заметить в толпе. Это казалось полной бессмыслицей. Но прелесть кино именно в том, что ему не обязательно быть логичным. В нём лишь должно быть правдоподобие. Если происходящее на экране нравится публике, то её не волнует, насколько такое вероятно.

Одной из первых задач Кэмерона было найти исполнителя на роль Кайла Риза. Изначально предполагалось, что эта роль достанется Арнольду Шварценеггеру. Кинокомпания «Орион» хотела пригласить звезду с растущей в США популярностью, но которая бы уже отметилась и за рубежом. Один из основателей «Ориона» Майк Медавой повстречался с Арнольдом Шварценеггером и отправил к нему агента со сценарием для фильма «Терминатор». У Кэмерона возникли сомнения в пригодности Шварценеггера для роли Риза, он полагал, что Терминатор должен быть физически погабаритнее Риза. Студия рекомендовала спортивную знаменитость О. Дж. Симпсона, но Кэмерон посчитал, что Симпсон будет неправдоподобен в роли убийцы (из-за частого появления Симпсона в рекламных роликах продуктов здорового питания и закрепившегося за ним прозвища «The Juice», то есть «Сок»).

Кроме Симпсона, на роль киборга-убийцы пробовались актёр приключенческих фильмов Майкл Дуглас, а также актёр телесериалов Том Селлек. Последний был уже практически утверждён на роль Терминатора, но помешали кабальные условия уже подписанного им ранее контракта на съёмки в роли частного детектива Томаса Магнума, продюсеры сериала не позволили ему совместить две роли, так как посчитали, что это негативно отразится на героическом образе воплощаемого Селлеком на экране положительного персонажа, героя войны и защитника простых американцев. Кэмерон согласился встретиться со Шварценеггером и провести с ним кинопробы. Кэмерона позабавили рассуждения Шварценеггера о том, кто должен сыграть отрицательного персонажа. Он начал зарисовывать лицо Шварценеггера в свой блокнот и попросил Шварценеггера помолчать. Вернувшись в Дейли, Кэмерон заявил, что Шварценеггер не подходит для роли Риза, но «будет дьяволом в роли Терминатора». По словам режиссёра, ему пришлось долго уговаривать Шварценеггера, сопровождая свои слова обещаниями о том, что эта роль будет значительно расширена. Перед съёмками фильма Шварценеггер три месяца тренировался с оружием.

Терминатором стал Шварценеггер, а Лэнс Хенриксен исполнил небольшую роль детектива Вуковича. Впоследствии Кэмерон всё-таки снял Хенриксена в роли человекообразного робота — андроида Бишопа в фильме «Чужие». Друзья Шварценеггера были неприятно удивлены, полагая, будто роль терминатора поставит крест на его актёрской карьере. Однако эта злодейская роль, состоящая всего из 17 фраз, сделала его звездой мировой величины. Впечатляющий образ абсолютно безэмоционального робота стал классическим эталоном для кинематографа.

Арнольд Шварценеггер говорит в 18 сценах фильма. Своим голосом Арнольд говорит в 16 сценах, произнеся лишь 17 фраз и в общей сложности 65 слов. Также в одной сцене Терминатор говорит голосом офицера полиции, а в другой — голосом матери Сары.

Роль Терминатора, расстреливающего людей в подземном убежище в будущем, исполнил Франко Коломбо, двукратный обладатель титула «Мистер Олимпия», а также близкий друг Арнольда Шварценеггера.

Близкий друг Джеймса Кэмерона и соавтор сценария Уильям Вишер сыграл маленькую эпизодическую роль полицейского патрульной машины «L-19».

Персонаж Терминатора стал ключевым для сюжета фильма, одновременно дав ему название, но наибольшие споры возникли вокруг роли Кайла Риза. Создатели фильма видели в этой роли британского певца Стинга (несмотря на британский акцент, далёкий от того лос-анджелесского говора, который требовался от персонажа по сценарию), но он отказался от предложенной ему роли и гонорара в размере $350 тыс., поскольку уже играл роль барона Фейд-Раута Харконнена в намного более крупнобюджетном голливудском блокбастере «Дюна» с участием звёзд первой величины. Рассматривались следующие кандидаты на роль Риза: Брюс Спрингстин, Мэтт Диллон, Курт Рассел, Томми Ли Джонс, Микки Рурк, Майкл О'Киф, Скотт Гленн, Трит Уильямс, Кристофер Рив, Мел Гибсон и Брюс Уиллис. В итоге роль Риза исполнил Майкл Бин, который мог не сыграть в этом фильме. Во время кастинга, на который актёр пришёл после другого прослушивания, где он должен был несколько часов говорить с южным акцентом, Майкл продолжил разговор с этим же акцентом. Продюсеры остались довольны игрой актёра, но его акцент их не устроил, о чём они и сказали агенту, который был удивлён, услышав про южный акцент. После повторного прослушивания Бина утвердили на роль.

Кроме того, на волне очередной политической кампании по защите прав животных продюсеры давили на Кэмерона, чтобы он добавил в сценарий Ризу собаку-компаньона («кибер-дога») вроде Лесси, от чего тот категорически отказался, а также, чтобы он «укрепил» отношения Риза с Сарой Коннор, сделав их более интимными и добавив одну-две постельные сцены, что Кэмерон после уговоров одобрил (в исходном варианте сценария Риз аскетично выполнял сугубо функции телохранителя, в новой версии сюжета стал отцом своего будущего командира).

Съёмки 
Основные съёмки проводились с 19 марта по июнь 1984 года. Начало съёмок фильма было отложено на девять месяцев из-за затянувшегося производственного процесса «Конана-разрушителя» (1984), в котором Арнольд Шварценеггер играл главную роль. Чтобы не терять времени даром, Джеймс Кэмерон хотел поставить ещё один фильм, но отказался от этой идеи, так как для производства полноценного фильма у него было слишком мало времени. Поэтому он решил написать сценарий, который впоследствии был использован для фильма «Чужие» (1986).

Незадолго до начала съёмок Линда Хэмилтон сломала лодыжку, поэтому для съёмок подвижных сцен ей приходилось туго забинтовывать ногу.

Технические решения 
В связи с ограниченностью бюджета картины режиссёр был вынужден решать, какие именно сцены фильма более всего нуждаются в снабжении специальными эффектами. Он выбрал две сцены — начальная сцена боя в будущем и заключительная сцена появления Терминатора в виде эндоскелета. Над обеими сценами работали сотрудники компании Fantasy II. Эндоскелет Терминатора был разработан и нарисован Джеймсом Кэмероном. Роль зрачков выполняли фотографические линзы. Для съёмок было изготовлено несколько версий эндоскелета: полная — в человеческий рост, бюст и руки с головой, приводимые в движение двумя кукловодами, и уменьшенная копия для покадровой анимации. Отдельно очень крупно была изготовлена часть лица и глаз для сцен, где видна работа камеры-глаза. Для финальной сцены уничтожения робота под прессом был изготовлен манекен из плотной фольги, «глазом» которого была небольшая красная лампочка. «Пресс» был двумя большими кусками пенопласта, выкрашенными в стальной цвет.

Большинство автомобильных погонь снималось на нормальной скорости, а затем при монтаже их скорость увеличивали. Сцена, в которой Шварценеггер разбивает лобовое стекло машины с сидящей в ней Сарой и Ризом, снималась при неподвижном автомобиле. Поскольку разбить такое стекло было не под силу даже Шварценеггеру, ему сделали на правую руку металлическую накладку с гидравлическим приводом. Сам актёр при этом был жёстко закреплён на капоте, машина стояла на месте (потому что нужно было управлять его рукой за пределами машины). Эффект движения машины был достигнут за счёт того, что на заднем плане во время съёмки в обратную сторону проезжал грузовик с подвешенной бутафорской стеной. Изначально предполагалось, что сцены путешествий во времени будут состоять только из нескольких электрических вспышек. В одной из сцен используется грузовик с цистерной. Изначально Кэмерон хотел взорвать настоящий, но власти Лос-Анджелеса запретили это, так как съёмки проходили в центре города, да ещё и рядом с полицейским складом оружия. В итоге взрыв цистерны снимали в студии при помощи уменьшенной копии грузовика длиной два с половиной метра. Эффект реальности происходящего создавался ускоренной съёмкой с частотой 120 кадров в секунду. Убегающая от взрыва Сара была затем добавлена с помощью рирпроекции, когда в тёмной студии на просветный экран проецировались заранее снятые кадры взрыва грузовика, а камера снимала на фоне этого экрана бегущую Линду Хэмилтон. Всего взорвали два грузовика, так как в первый раз произошла неожиданная вещь, чтобы грузовик покатился его тянули за специальный шнур, но грузовик оказался хлипким и у него оторвался «передний мост», за который его привязали, а пиротехник, не заметив это, подорвал «цистерну».

Чтобы не брать в аренду дорогую операторскую тележку (), оператор Адам Гринберг импровизировал: вёл «съёмки с тележки», сидя со своей ручной камерой в инвалидной коляске, которую с большой скоростью толкал руками другой человек.

Прокатные фильмокопии были отпечатаны контактным способом в том же формате. Длина фильма составила 2935 метров в обычной версии и 2924 в сокращённой. Оригинальная фонограмма — оптическая одноканальная по системе Dolby.

Звуковое оформление 

Хотя в 1984 году уже можно было снимать фильмы со стереофоническим звучанием, из-за бюджетных ограничений «Терминатор» был сделан с использованием монофонического звука.

Для создания музыки Брэд Фидель использовал десятиголосный синтезатор Prophet 10, который после 1980 года был снят с производства, а также один из первых сэмплеров — музыкальный компьютер Fairlight CMI. Саундтрек к «Терминатору» записывался на самой продвинутой в те годы звукозаписывающей студии Glen Glenn Sound, основанной ветераном звукорежиссуры Гленом Гленном. Несмотря на отдельные цифровые спецэффекты и электронную музыку, для записи использовалась традиционная аналоговая технология, и фильм в прокат был выпущен с моно-дорожкой.

Сборы 
Картина вышла в прокат . При скромном бюджете в 6,4 млн долларов фильм многократно окупился. В США он собрал 38,4 млн долларов и занял 9-е место в прокате 1984 года. Сборы в остальном мире составили 40 млн долларов.

Награды и номинации 

Фильм также получил Гран-При Международного фестиваля фантастических фильмов в Авориазе (Франция).

В 2008 году был включён Библиотекой Конгресса США в список фильмов, признанных культурным достоянием США.

Отзывы и критика 
Стивен Росс писал, что фильм «Терминатор» во многом отражал политику президента Рональда Рейгана, объявившего программу «Стратегическая оборонная инициатива» на случай возможной ядерной войны с СССР. Систему «Скайнет» критик ассоциировал с Советским Союзом. Он также высказал мнение, что успех фильма заставил Шварценеггера задуматься о политическом будущем. Даниэль Динелло же посчитал, что прототипом «Скайнета», первоначально предназначавшегося для защиты от ядерных ударов, стала именно «Стратегическая оборонная инициатива». Он также утверждал, что война людей и машин в фильме представлена как борьба Кайла Риза и Сары Коннор с Терминатором. Майкл Хиршорн из журнала Esquire назвал фильм «приступом рейгановской паранойи».

Схожее мнение высказал и критик газеты Los Angeles Times Чарльз Чамплин. Говард Хендрикс в своём исследовании сравнил Кайла Риза с Мессией, а Сару Коннор — с Девой Марией. Многие критики говорили о том, что внешний вид и поведение Терминатора заметно подчёркивают его непохожесть на обычного человека.

Фильм был высоко оценен советским режиссёром Андреем Тарковским, который, несмотря на своё негативное отношение к американскому кино и блокбастерам, сказал: «его видение будущего и отношения между человеком и его судьбой раздвигают границы кино как искусства».

Джеймс Роман провёл сравнение фильмов «Терминатор» и «Бегущий по лезвию» и выявил некоторые сходства — футуристический сюжет, угроза человечеству со стороны роботов, преследование с целью уничтожения. Специалист также отметил, что оба фильма оканчиваются надеждой героев на лучшее. Вместе с тем в статье What is it to be human? Blade Runner and Dark City авторства Деборы Найт и Джорджа Макнайта говорится о разной проблематике этих двух фильмов.

I’ll be back 
Фраза Терминатора «I’ll be back» () впоследствии стала очень популярна и неоднократно занимала высокие места в рейтингах цитат. По версии American Film Institute она заняла 37 место в списке «100 лучших цитат из художественных фильмов», а по результатам опроса, в котором приняло участие более 2000 посетителей сайта myfilms.com, — первое место в списке самых любимых реплик кинозрителей.
В сценарии фраза была иной: «I’ll come back». Она присутствовала во всех вариантах сценариев, вплоть до финального. По одной версии, в самый последний момент она была кем-то заменена на «I’ll be back»; по другой версии, сам Арнольд Шварценеггер, тогда ещё не слишком хорошо говоривший по-английски, во время съёмки оговорился, но Кэмерону оговорка понравилась и он оставил её в фильме. Фраза стала визитной карточкой Шварценеггера, он произнёс её в одиннадцати своих последующих фильмах и неоднократно использовал в публичных выступлениях во время своей избирательной кампании и нахождении на посту губернатора Калифорнии.

Парадокс путешествия во времени 
Все события, показанные в фильме, представляют собой замкнутую временну́ю петлю, в которой действия, совершаемые героями, не могут привести к изменению будущего, поскольку уже являются его частью.

Роберт Делфи и Кеннет Шихан в эссе «Неудачное время: метафизика терминатора» в сборнике «Терминатор и философия» отмечают, что в сюжетной линии фильма существуют две интересные проблемы. Первая из них заключается в том, что Кайл Риз входит в машину времени после Терминатора. В этом смысле его можно сравнить с бегуном, который явился на стадион спустя час после начала соревнования. Теоретически он всё ещё может рассчитывать на победу, но очевидно едва ли сможет помешать тому бегуну, который стартовал вовремя. Второй проблемой является вопрос, кто был отцом Джона Коннора до Риза. По мнению авторов, нет никакого способа объяснить замкнутый круг, кроме предположения, что у Джона Коннора существовало два разных отца. Первоначально им мог быть обычный человек, возможно, Стэн Морски — парень Сары, упоминаемый в фильме. В свою очередь, это поднимает проблему личностной идентичности Джона, ведь без Риза он очевидно будет другим человеком, и не ясно, что тогда является источником его лидерских качеств. В более широком плане это заставляет задуматься над вопросом, что происходит с будущим, когда путешественникам во времени удаётся его изменить: перестают ли существовать прежние люди и события или ответвляется параллельная вселенная.

Филолог Андрей Косицин в эссе о пространственно-временном континууме отмечает классическую фольклорную основу сюжета «Терминатора»: жених идет за невестой из мира живых (из будущего) в мир мертвых (мир прошлого). Время разворачивается в обратном направлении — от сына (Джона Коннора) и отца (Кайла Риза) к деду (Терминатору). Отец и сын расположены в едином пространстве будущего (в пространстве жизни), где сын (Джон Коннор, отсутствующий в кадре) вселяет человечеству надежду на будущую жизнь. Сара Коннор живёт в прошлом, то есть среди тех, кто давно уже состарился и умер. Терминатор на символическом уровне выполняет классическую роль отца Сары: его функция заключается в том, чтобы помешать жениху заполучить дочь и устроить ему испытания, закрыв дочь в темнице, то есть всячески воспрепятствовать тому, чтобы в её пространственно мертвом чреве зародилась другая жизнь.

Предшественники 
Сюжетные совпадения стали причиной судебного иска со стороны американского писателя-фантаста Харлана Эллисона. В его рассказе «Солдат» (1957) повествуется о пехотинце, который из апокалиптической войны попадает в наше время. Выслушав его рассказы, политики приходят в ужас и решают, что теперь сделают всё возможное, чтобы избежать страшного будущего, однако финал рассказа остаётся тревожно неопределённым: неясно, не приведут ли принятые меры к тому самому развитию событий. В сценарии «Демон со стеклянной рукой» (1964) человечество будущего порабощено инопланетной расой, и единственный уцелевший человек спасается от преследования в далёком прошлом. С собой он носит обломок таинственной стеклянной руки. Также Эллисон утверждал, что в его рассказе «У меня нет рта, но я должен кричать» описан аналог «Скайнета» — разумный компьютер, уничтоживший человечество. Два первых рассказа были экранизированы в телевизионном сериале «Внешние пределы» (1963—1965). Продюсеры фильма решили урегулировать спор без судебного разбирательства: выплатили Эллисону неназванную сумму, и при выходе фильма на видео он был указан как один из авторов сюжета.

Продолжения 
В 1984 году вышла одноимённая книга, написанная давним другом Джеймса Кэмерона Рэнделом Фрейксом в соавторстве со сценаристом Уильямом Вишером (переведена на русский язык в 1993 году). Существует ещё одна новеллизация, написанная британским писателем Шоном Хатсоном в 1984 году (на русский не переводилась).

В 1991 году Джеймс Кэмерон снял более масштабное продолжение «Терминатор-2: Судный день». В 1996 году при участии Кэмерона и команды создателей первых фильмов в Лос-Анджелесе был запущен 3D-аттракцион «Терминатор: Битва сквозь время», для которого Арнольд Шварценеггер, Эдвард Ферлонг и Роберт Патрик (актёры, игравшие в «Терминаторе 2») специально снялись в 12-минутном кинофильме, повествующем о войне будущего.

В 2003 году на экраны вышел третий фильм саги — «Терминатор 3: Восстание машин», созданный другой командой, но по-прежнему со Шварценеггером в главной роли (из оригинального актёрского состава в фильме также принял участие Эрл Боэн в камео доктора Силбермана).

В 2009 году состоялась премьера фильма «Терминатор: Да придёт спаситель» с Кристианом Бейлом в роли Джона Коннора и Антоном Ельчиным в роли молодого Кайла Риза. Лицо Шварценеггера в качестве облика Терминатора было воссоздано с помощью компьютерных технологий. Кроме того, в 2008 году был снят телевизионный сериал «Терминатор: Хроники Сары Коннор» (в российском показе «Терминатор: Битва за будущее»). Его сюжет представляет собой самостоятельное продолжение второй части, игнорирующее события третьего фильма. Сериал был закрыт после второго сезона из-за низких рейтингов.

В 2015 году вышел фильм «Терминатор: Генезис» с Шварценеггером, Эмилией Кларк, Джейсоном Кларком и Джайем Кортни в главных ролях. Фильм перечёркивает события второго, третьего и четвёртого фильма киносаги и показывает события первого фильма в видоизменённой временной линии. Также в фильме присутствует компьютерная модель молодого Арнольда Шварценеггера.

В марте 2016 года Арнольд Шварценеггер объявил о предстоящих съёмках шестой части. В июне 2018 года режиссёром Тимом Миллером были начаты съёмки фильма «Терминатор: Тёмные судьбы». Мировая премьера состоялась 31 октября 2019 года, который позиционируется как альтернативный сиквел ленты «Терминатор 2: Судный день», сюжетно не связанный с «Т2 3-D: Битва сквозь время», «Терминатор 3: Восстание машин», другими фильмами франшизы и телесериалом «Терминатор: Битва за будущее».

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Гуреев М. В. Терминатор (США, 1984): недоработки в фильме // Сервер национальной прозы РФ. — Дата публикации: 8.12.2008.

Фантастические фильмы 1984 года
Фильмы о Терминаторе
Национальный реестр фильмов
Фильмы Orion Pictures
Фильмы США 1984 года
Фильмы о технологическом влиянии
Научно-фантастические фильмы 1980-х годов
Полнометражные фильмы
Фильмы об искусственном интеллекте
Фильмы, снятые с видом от первого лица